Amott ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Amott (* 1970), schwedischer Gitarrist
 Christopher Amott (* 1977), schwedischer Gitarrist

Siehe auch:
 Åmot
 Aamodt